

Record nazionali 
 Maratona: 2h05'29" ( Tokyo, 1º marzo 2020)

Palmarès

Campionati nazionali 
2010
 24º ai campionati giapponesi, 5000 m piani - 14'24"71

2012
  ai campionati giapponesi, 10000 m piani - 28'18"53
  ai campionati giapponesi universitari, 5000 m piani - 13'47"44

2013
  ai campionati giapponesi, 10000 m piani - 28'25"84

2014
  ai campionati giapponesi, 10000 m piani - 28'33"57

2015
  ai campionati giapponesi, 5000 m piani - 13'37"72

2016
  ai campionati giapponesi, 5000 m piani - 13'37"13
  ai campionati giapponesi, 10000 m piani - 28'07"54

Altre competizioni internazionali 
2010
  alla Mezza maratona di Ageo ( Ageo) - 1h01'47"

2012
  al Fukuoka International Cross Country ( Fukuoka) - 30'27"

2017
  alla Maratona di Boston ( Boston) - 2h10'28"
  alla Maratona di Fukuoka ( Fukuoka) - 2h07'19"
 6º alla Mezza maratona di Marugame ( Marugame) - 1h01'13"
  alla Mezza maratona di Phoenix ( Phoenix) - 1h02'15"
  alla Mezza maratona di Portland ( Portland) - 1h04'12"
  alla Mezza maratona di Boston ( Boston) - 1h04'42"

2018
  alla Maratona di Chicago ( Chicago) - 2h05'50"

2019
  alla Maratona di Tokyo ( Tokyo) - 2h11'41"
 6º alla Maratona di Honolulu ( Honolulu) - 2h17'30"
  alla Mezza maratona di Huntington Beach ( Huntington Beach) - 1h03'19"

2020
 4º alla Maratona di Tokyo ( Tokyo) - 2h05'29"

Altri progetti

Collegamenti esterni